Vischer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Vischer (1821–1898), tysk målare
 Christoph Vischer (1518–1598), tysk psalmdiktare
 Friedrich Theodor Vischer (1807–1887), tysk estetiker
 Hans Vischer (1489–1550), tysk bildhuggare och konstgjutare
 Hermann Vischer 
 Peter Vischer den äldre (1460–1529), tysk bildhuggare
 Robert Vischer (1847–1933), tysk estetiker och konsthistoriker

Se även 

 Fischer, efternamn med samma uttal och betydelse

Tyska efternamn